Рекшино — название населённых пунктов в России:

 Рекшино — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Рекшино — деревня в Бежецком районе Тверской области.